bibuła – rodzaj bardzo porowatego papieru
 bibuła – potoczne określenie wydawnictwa podziemnego